Quinche ist der Familienname folgender Personen:

 Antoinette Quinche (1896–1979), Schweizer Politikerin (FDP), Frauenrechtlerin und prägende Persönlichkeit der Schweizer Frauenstimmrechtsvereine
 Roger Quinche (1922–1982), Schweizer Fußballspieler und -trainer